Miejscowości w USA:
 Brook Park – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Brook Park – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
Gminy w USA:
 Brook Park (ang. Brook Park Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine